Сен-Дені́-сюр-Уа́нн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на південний схід від Парижа, 155 км на захід від Діжона, 33 км на захід від Осера.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Дені-сюр-Уанн, Шамбегль, Шарні, Шен-Арну, Шевійон, Дісі, Фонтенуй, Граншам, Малікорн, Марше-Бетон, Перре, Прюнуа, Сен-Мартен-сюр-Уанн i Вільфранш було об'єднано в новий муніципалітет Шарні-Оре-де-Пюїзе.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 66 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 122,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Дені-сюр-Уанн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Дені-сюр-Уанн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна